Castaño ist der spanischsprachige Familienname folgender Personen:

 Adolfo Miguel Castaño Fonseca (* 1962), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Mexiko-Stadt
 Brian Castaño (* 1989), argentinischer Boxer im Halbmittelgewicht
 Carlos Castaño Gil (1965–2004), kolumbianischer Paramilitär
 Carlos Castaño Panadero (* 1979), spanischer Radrennfahrer
 Catalina Castaño (* 1979), kolumbianische Tennisspielerin
 Diana Castaño (* 1983), spanische Volleyballspielerin
 Ernesto Castano (1939–2023), italienischer Fußballspieler
 Gabriel Abreu y Castaño (1834–1881), spanischer Gitarrist, Pianist, Komponist und Behindertenlehrer
 Jesús Castaño (* 1986), kolumbianischer Straßenradrennfahrer
 Jorge Iván Castaño Rubio CMF (* 1935), emeritierter Weihbischof von Medellín
 José Alejandro Castaño Arbeláez (* 1945), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Cartago
 Miguel Castaño (1883–1936), spanischer Journalist, Politiker und Zeitungsverleger
 Yolanda Castaño Pereira (* 1977), galicische Autorin, Malerin und Literaturkritikerin

Castaño heißt in der Geografie
 Castaño, ein Berg in der Sierra de Aracena, Spanien
 Castaño del Robledo, ein Ort in der spanischen Provinz Huelva

Siehe auch:

 Castano Primo, Ort in italien
 Castaño Gil
 Castaños
 Castanho